Le tournoi de tennis de Marseille 1996 s'est déroulé au palais des sports de Marseille du 12 au .

Faits marquants 
 Guy Forget remporte le tournoi en simple en battant Cédric Pioline en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Jean-Philippe Fleurian et Guillaume Raoux s'imposent face à Marius Barnard et Peter Nyborg.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Annexes

Articles connexes 
 Saison 1996 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Tableaux officiels : simples — doubles 

Tennis masculin en 1996
ATP 1996
Tennis en France en 1996
Sport en février 1996